Le mot velum peut désigner : 
 le velum, grande pièce de toile déployée au-dessus des gradins des édifices de spectacles romains, théâtres et amphithéâtres (désigne aussi l'aménagement en voile abritant un lieu) ;
 le voile du palais, le prolongement postérieur de la voûte du palais, en biologie ;
 le velum est un repli de l'ombrelle de certaines méduses ;
 le velum est un voile nuageux annexe à grande extension horizontale, situé légèrement au-dessus des sommets d'un ou de plusieurs nuages du type cumulus ou attenant à leurs régions supérieures qui souvent le transpercent.
 le velum, est un voile symbolique dans la peinture d'icônes.